Csak semmi szexet, kérem, angolok vagyunk (színmű), eredeti címe No Sex Please, We’re British, (1971) Alistair Foot és Anthony Marriott angol szerzők színpadi vígjátéka 
 Csak semmi szexet kérem…! a színdarab címe a budapesti Vidám Színpad és a Centrál Színház (2006) felújításában
 Csak semmi szexet, kérem, angolok vagyunk (film), eredeti címe No Sex Please, We’re British, 1973-as angol filmvígjáték, rendező Cliff Owen, főszereplő Ronnie Corbett

Megjegyzés: Valamennyi címváltozat előfordul vesszővel és vessző nélkül, a végén felkiáltójellel és/vagy három ponttal vagy anélkül is.